Ки́теля (, ) — деревня в Питкярантском районе Республики Карелия и остановочный пункт (не действующий, называется также «платформа 42 км») железнодорожной линии Лодейное Поле — Янисъярви. Административно относится к Импилахтинскому сельскому поселению.

Общие сведения 
Деревня находится в 12 км к северо-западу по автодороге от города Питкяранта.

В деревне находилась не сохранившаяся до нашего времени православная церковь.

Недалеко от деревни находится Кительское месторождение альмандинов.

В 1960-х годах в окрестностях деревни выявлено цинково-оловянное месторождение. Общие запасы цинково-оловянной руды оцениваются в 3,15 млн тонн, олова — 10,7 тыс. тонн, цинка — 9,4 тыс. тонн. По степени промышленной значимости месторождение относится к резервным.

Население

Примечания 

Населённые пункты Питкярантского района